Ewa Kasprzyk (ur. 1957) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Ewa Kasprzyk (ur. 1957) – polska lekkoatletka